Пилипы — топоним:

Россия 
 Воронежская область
 Пилипы — село, Каменский район

Украина 
 Винницкая область
 Пилипы — село, Барский район
 Пилипы — село, Могилёв-Подольский район
 Ивано-Франковская область
 Пилипы — село, Коломыйский район
 Хмельницкая область
 Пилипы — село, Деражнянский район
 Пилипы — село, Красиловский район

См. также
 Пилипы-Боровские — село, Винницкая область, Томашпольский район
 Пилипы — село, Сумская область, Середино-Будский район, ликвидировано в 1993 году
 Хмельницкая область
 Пилипы-Александровские — село, Виньковецкий район
 Пилипы-Хребтиевские — село, Новоушицкий район